Hello, Dolly! (musical), een musical van Jerry Herman uit 1964.
Hello, Dolly! (nummer), een lied uit die musical.
Hello, Dolly! (album), een album van Ella Fitzgerald uit 1964.
Hello, Dolly! (film), een Amerikaanse film uit 1969, gebaseerd op de musical.